Manuel Gossweiler né le  à Zurich, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"|2000-2001|| Kloten Flyers|| LNA|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
|Kloten Flyers U20 || Juniors Élites A || 32||11 ||23 ||34 || 24|| 6||0 || 2|| 2|| 4
|- 
|rowspan="2"|2001-2002|| Kloten Flyers||LNA|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|Kloten Flyers U20 || Juniors Élites A || 32||6 ||12 ||18 || 32|| 7||2 || 4|| 6|| 4
|- 
|rowspan="2"| 2002-2003|| Kloten Flyers||  LNA|| 30|| 0|| 0|| 0|| 8|| || || || || 
|-
|Kloten Flyers U20 || Juniors Élites A || 2||0 ||3 ||3 || 0|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 2003-2004|| Kloten Flyers||  LNA|| 47|| 0|| 4|| 4|| 32|| 8|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2004-2005|| Kloten Flyers||  LNA|| 43|| 1|| 1|| 2|| 12|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Kloten Flyers||  LNA|| 42|| 0|| 0|| 0|| 18|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2006-2007|| HC Bienne|| LNB|| 45|| 3|| 16|| 19|| 44|| 22|| 1|| 2|| 3|| 16
|-
| 2007-2008|| HC Bienne|| LNB|| 48|| 4|| 6|| 10|| 32|| 17|| 2|| 3|| 5|| 32
|-
| 2008-2009|| HC Bienne|| LNA|| 50|| 1|| 6|| 7|| 58|| 13|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2009-2010|| HC Bienne|| LNA|| 3||0 ||0 ||0 || 0|| 0||0 || 0|| 0|| 0
|- 
| 2010-2011|| HC Bienne|| LNA|| 49|| 0|| 3|| 3|| 28|| 2|| 0|| 0|| 0||0
|-
| 2011-2012|| HC Bienne|| LNA|| 50||0 ||2 ||2 || 24|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| HC Bienne|| LNA|| 47||1 ||5 ||6 || 24|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014|| HC Bienne|| LNA||49 ||0 ||3 ||3 ||30 || 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2014-2015||HC Bienne||LNA||33||0||2||2||8||4||0||0||1||0
|-
|2015-2016||SC Langnau Tigers||LNA||22||0||0||0||2||3||0||0||0||2
|-
|2016-2017||HC Thurgau||LNB||38||1||3||4||18||4||0||0||0||2

|2001 ||  Suisse -18 ans|| CM -18 ans
| 7 || 0 || 0 || 0 || 8 ||

Carrière internationale
Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior -18 ans
2001

Palmarès
 au championnat du monde junior de hockey sur glace -18 ans en 2001 avec la Suisse
Champion de Suisse Junior Élites A en 2002 avec le HC Kloten
Champion de Suisse LNB en 2007 et 2008 avec le HC Bienne
Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Naissance en mars 1983
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Thurgovie
Défenseur de hockey sur glace